Ketting peut faire référence à :

Patronyme 

 Piet Ketting (1904-1984), pianiste, chef d'orchestre, compositeur et critique musical néerlandais. père du suivant.
 Otto Ketting (1935-2012), trompettiste, chef d'orchestre, et compositeur néerlandais, fils du précédent.